Brunin ist der Familienname folgender Personen:

 Jean-Luc Brunin (* 1951), französischer Priester, Bischof von Le Havre
 Léon Brunin (1861–1949), belgischer Maler und Radierer sowie Kunstpädagoge